Sinar Gunung (Tebat Karai), een plaats in Indonesië
Sinar Gunung (Sindang Dataran), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing